Матч за звание чемпионки мира по шахматам между чемпионкой мира Н. Гаприндашвили и претенденткой А. Кушнир проходил с 18 сентября по 23 октября 1965 года в Риге.

 Главный арбитр — Н. Грушкова-Вельская (ЧССР). 
 Секунданты у Н. Гаприндашвили — М. Шишов.
 Секунданты у А. Кушнир — В. Юрков.

Победами в 4-й и 5-й партиях Гаприндашвили захватила лидерство в матче и закончила его досрочно — 8½ : 4½ (+7 −3 =3), сохранив звание чемпионки мира.

Таблица матча

Литература 
 

Матчи и турниры за звание чемпионки мира по шахматам
1965 год в шахматах
Спорт в Латвии в 1965 году
Сентябрь 1965 года
Октябрь 1965 года
Международные соревнования по шахматам в Латвии
Чемпионаты мира в СССР
Чемпионаты мира в Латвии
Чемпионаты мира в 1965 году
Международные соревнования по шахматам в СССР
Международные спортивные соревнования в Риге